El término Rivales puede referirse a:

Películas 
 Rivales (The Rivals) (1912), película de Mack Sennett;
 Rivales (Come and Get It) (1936), película de Howard Hawks, Richard Rosson y William Wyler;
 Rivales (2008), película española de Fernando Colomo.